Os The Agency são uma banda pop e rock portuguesa. Os seus elementos constituintes são: Hélder Godinho, João Pina, André Calado e Miguel Caiado.

Festival RTP da Canção
Em 2010, o grupo concorreu ao Festival RTP da Canção, integrando na lista para a votação online, de onde passaram 24 às semifinais. 
Após terem passado a votação online, apuraram-se no dia 2 de Março, na Semifinal do Festival da Canção, para a grande Final do Festival da Canção, sendo a música "As Coisas São" uma das favoritas para representar Portugal na Eurovisão 2010.

Participantes no Festival RTP da Canção
Bandas de Portugal